В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Енн Джонс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Джулі Гелдман 7-6, 3-6, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Women's Tennis Circuit 1971